Adamov kan verwijzen naar:

gemeenten in Tsjechië:
 Adamov (okres Blansko), stad in okres Blansko
 Adamov (okres České Budějovice), gemeente in okres České Budějovice
 Adamov (okres Kutná Hora), gemeente in okres Kutná Hora

Namen:
 Arthur Adamov, Franse toneelschrijver
 Philippe Adamov, Franse striptekenaar
 Roman Adamov, Russische voetballer

Zie ook
 Adamów (doorverwijspagina)